Sofijivka může být:
 Karlo-Marxove – sídlo městského typu v Doněcké oblasti na Ukrajině, které se nazývalo v letech 1783–1924 Sofijivka
 Sofijivka – sídlo městského typu v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině
 Vilňansk – město v Záporožské oblasti na Ukrajině, které se nazývalo Sofijivka v letech 1840–1935